Один дома — название американских семейных кинокомедий.

 «Один дома» (франшиза) — кинематографическая вселенная «Один дома».
 «Один дома» (1990) — первый фильм данной серии.
 «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке» (1992) — сиквел фильма «Один дома». Оба фильма снял режиссёр Крис Коламбус.
 «Один дома 3» (1997) — третий фильм серии. Сюжетно не связан с двумя предыдущими. Нового главного героя зовут Алекс Прюит. Автор сценария — Джон Хьюз, написавший сценарий и двух первых фильмов.
 «Один дома 4» (2002) — фильм вновь продолжает историю Кевина МакКалистера и персонажей из первых двух фильмов, но актёрский состав целиком другой и образы персонажей местами сильно отличаются от оригинальных.
 «Один дома 5: Праздничное ограбление» (2012) — главного героя зовут Финн Бакстер.
 «Один дома» (2021) — перезапуск оригинальной ленты 1990 года.

Другое 
 «Один дома» — книга Джона Томпсона, по которой сняты первые два фильма «Один дома».
 Home Alone (1990) — мультиплатформенная видеоигра в жанре action.
 Home Alone 2: Lost in New York (1992) — мультиплатформенная видеоигра в жанре платформер.
 Home Alone (2006) — компьютерная игра, разработанная компанией Coyote Console и изданная Blast! Entertainment.

Один дома